Woltersdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Woltersdorf (bei Berlin), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Woltersdorf (Wendland), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Woltersdorf (Lauenburg), Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Woltersdorf (Bensdorf), Ortsteil von Bensdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Woltersdorf (Biederitz), Ortsteil von Biederitz, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Woltersdorf (Casekow), Ortsteil von Casekow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Woltersdorf (Lobetal), Wohnplatz von Lobetal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Woltersdorf (Märkisch Linden), Ortsteil von Märkisch Linden, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Woltersdorf (Mühlenbecker Land), Wohnplatz von Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Woltersdorf (Nuthe-Urstromtal), Ortsteil von Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Woltersdorf (Zahna-Elster), Ortsteil von Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Woltersdorf, ehemals im Kreis Greifenhagen, deutscher Name von Sobieradz (Gryfino), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern
 Woltersdorf, ehemals im Kreis Schlochau, deutscher Name von Kiełpin (Człuchów), Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Woltersdorf, ehemals im Kreis Soldin, deutscher Name von Dalsze, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern

Woltersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Friedrich Woltersdorf (1729–1755), deutscher Missionar 
 Ernst Gottlieb Woltersdorf (1725–1761), deutscher Pastor und Kirchenliedautor 
 Johann Lucas Woltersdorf (1721–1772), deutscher Theologe und Mineraloge 
 Karl Heinrich Theodor Woltersdorf (1834–1904), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Lorenz Woltersdorf (1651–1712), deutscher Jurist und Politiker, Ratsherr in Lübeck

Siehe auch:
 Groß Woltersdorf
 Klein Woltersdorf
 Woltersdorff
 Wolterstorff